Березня — название населённых пунктов в России:

 Березня — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Березня — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Березня — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Березня — деревня в Глинковском районе Смоленской области.

См. также 
 Березна
 Березное